Аудеватер — город в нидерландской провинции Утрехт.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Давид, Герард (ок. 1460 — 13 августа 1523)— нидерландский живописец, представитель раннего Северного Возрождения.
 Якоб Арминий (10 октября 1560 — 19 октября 1609) — голландский протестантский богослов.

Примечания 

Города Нидерландов